Nicoleta Tudorică (n. 26 noiembrie 1988, la Galați) este o handbalistă din România care joacă pentru SCM Craiova pe postul de intermediar stânga. În 2012 și 2015, handbalista a fost convocată și în lotul lărgit al echipei naționale a României. A participat cu selecționata României la Campionatul Mondial Universitar Spania 2016, unde aceasta a obținut medaliile de argint.

Palmares 
 Liga Națională:
 Medalie de argint: 2014, 2018
 Medalie de bronz: 2015

 Cupa României:
 Finalistă: 2011, 2013
 Semifinalistă: 2014

 Cupa Cupelor EHF:
 Sfert-finalistă: 2009
 Turul 3: 2012, 2014

Cupa EHF:
 Câștigătoare: 2018
 Optimi: 2015
 Turul 2: 2010, 2020

Campionatul Mondial Universitar:
 Finalistă: 2016

Statistică goluri și pase de gol 
''Conform Federației Române de Handbal, Federației Europene de Handbal și Federației Internaționale de Handbal:

Goluri în competițiile naționale:

Goluri în Liga Națională

Goluri în Cupa României 

Goluri și pase de gol în competițiile internaționale:

Goluri și pase de gol la Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Tineret

Goluri la Campionatul Mondial Universitar de Handbal Feminin

Goluri în Cupa Cupelor

Goluri în Cupa EHF

Note

Legături externe 
  Federația Europeană de Handbal: Profil Nicoleta Tudorică

Jucătoare de handbal din România
Sportivi români în viață
Handbaliste ale Corona Brașov‎
Nașteri în 1988
Gălățeni